Squaw Valley er navnet på flere lokaliteter i USA:

 Squaw Valley, Fresno County, Californien, et byområde i Fresno County, Californien
 Squaw Valley, Placer County, Californien, et byområde i Placer County, Californien, værtsby for Vinter-OL 1960
 Squaw Valley Skisportsområde, lokaliteten for Vinter-OL 1960
 Squaw Valley, Oregon, en dal i Curry County, Oregon